Jméno a příjmení Jaroslav Novotný má více známých nositelů:

 Jaroslav Novotný (1903–1976) – český filmový režisér
 Jaroslav Novotný (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista
 Jaroslav Novotný (režisér) (1910–1990) – český režisér
 Jaroslav Novotný (skladatel) (1886–1918) – český hudební skladatel
 Jaroslav Novotný (tanečník) (* 1925) – český tanečník